Bronislawa – grafia alternativa di Bronislava
 1315 Bronislawa – asteroide della fascia principale